Krzysztof Jankowski – polski żużlowiec
 Krzysztof Jankowski – polski scenarzysta i reżyser
 Krzysztof Jankowski – polski prezenter muzyczny
 Krzysztof Jankowski – polski perkusista, członek zespołu Ghost

Przypisy